Philippe Folliot (né en 1963), un homme politique français
 Yolande Folliot (née en 1952), une comédienne française
 Louis Charles Folliot de Crenneville (1763 ou 1765 - 1840 ) général de corps d'armée de l’Empire d'Autriche

Voir aussi
 Omonville-la-Folliot

Patronyme normand